В Толкиновата фантастика, Беор бил най-старият от Трите рода на хората, които били съюзници на елфите през Първата епоха.

Известни членове от рода 
Беор Стари, първоначално носещ името Балан и по-късно наречен Стари, бил водач на Рода на Беор и бил първият човек, пътувал в Белерианд. Той срещнал Финрод Фелагунд, който ги завел в местността Естолад, на изток от Дориат. Беор служил на Финрод в Нарготронд. Името Беор значело „васал“ на езика на хората. Той получил титлата си, Стари, защото починал на 93 години, през 44 от който служил на Финрод.

Баран бил първородният син на Беор и поел водачеството на Рода на Беор, когато баща му отишъл в Нарготронд. Той живял в Естолад и имал двама сина – Борон и Баранор.

Белен бил вторият син на Беор.

Берег, внук на Беор, бил недоволен от Естолад и повел група хора към неизвестни места, изчезвайки от историята. Възможно е някой от потомците им да са предци на сетнешните мъже в Ериадор.

Борон бил син на Баран.

Боромир бил син на Борон. Сетнешния Боромир от Гондор бил наречен на него. Боромир получил земята на Ладрос в Дортонион и родът му се преместил там.

Брегор бил син на Боромир, а Андрет била дъщеря на Боромир.

Бреголас, който бил убит в Дагор Браголах, и Барахир били синове на Брегор.

Берен бил син на Барахир и може би най-големият герой от Първата епоха. Той откраднал Силмарил от короната на Моргот и се оженил за Лутиен.

Барагунд бил син на Бреголас и пряк наследник на Беор. Имал една дъщеря, Моруен, и бил дядо на Турин Турамбар. Преживял Дагор Браголах и заживял като бунтовник заедно с чичо си Барахир и още спътници. Били предадени на Саурон и били убити.

В следващите епохи 
Родът на Беор продължил да съществува като независим род след Дагор Браголах, но повечето от тези, които оцелели, се преместили в Нуменор. Казано е, че там те не говорили Адунаик, а Синдарин. Отбелязано е също, че наследниците на Беор имали по-кратък живот, сравнен с останалите Нуменорци. Ерендис била наследница на Рода на Беор.

Родословно дърво на Беор 

Хора от Средната земя